Руд Гуд Гудибрас (, ) — согласно исследованиям Джеффри Монмутского, девятый легендарный король Британии, сын короля Лайла. Гудибрас занял трон после смерти отца. В то время в Британии шла гражданская война. Он остановил эту войну и основал город Керайнт (сейчас Кентербери). Король также основал города Винчестер и Шафтсбери.

Родословная

Источники 

 Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, translated by Lewis Thorpe, Penguin, 1966

Легендарные короли Британии